Gasolina (Гасоли́на) — песня Дэдди Янки.

Чарты

Сертификации 

|-
!scope="row"| Япония (RIAJ)
|
| 100 000
|-
!scope="row"| Великобритания (BPI)
|
| 14 000
|}

Кавер-версии 
 В 2005 году кавер-версию для Европы записал сальвадорский певец . Из-за поспешного выхода версии между продюсерами певца и продюсерами Дэдди Янки возник скандал.
 Пародийную версию в духе «misheard lyrics» под названием «Убери ногу с газа, Лина» записал в середине 2000-х немецкий хип-хоп исполнитель русского происхождения Вавян при участии исполнителей Sven & Miisi.

Примечания 

Песни 2004 года
Синглы 2004 года
Синглы 2005 года
Синглы 2006 года
Синглы Universal Music Group
Песни Дэдди Янки
Песни Pitbull
Песни на испанском языке
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Реггетон